Следующие кардиналы-выборщики участвовали в Папском Конклаве 1492 года. Список кардиналов-выборщиков приводятся по географическим регионам и в алфавитном порядке.

Папа Иннокентий VIII скончался 25 июля 1492 года. Кардинал Родриго Борджа был избран 11 августа 1492 года и получил имя Александр VI. На момент смерти Папы Иннокентия VIII было двадцать семь живущих кардиналов. Двадцать три кардинала участвовали в Конклаве, а четверо отсутствовали.

В Священной Коллегии кардиналов присутствовали следующие кардиналы-выборщики, назначенные:

 2 — папой Каликстом III;
 1 — папой Пием II;
 3 — папой Павлом II;
 13 — папой Сикстом IV;
 8 — папой Иннокентием VIII.

Римская Курия 
 Джироламо Бассо делла Ровере, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Кризогоно, епископ Реканати и Мачераты;
 Родриго де Борха-и-Борха, кардинал-епископ Порто и Санта Руфина, вице-канцлер Святой Римской Церкви, администратор Валенсии, декан Коллегии кардиналов (был избран папой римским и выбрал имя  Александр VI);
 Джулиано делла Ровере, кардинал-епископ Остии и Веллетри, великий пенитенциарий, епископ Болоньи, администратор Авиньона;;
 Доменико делла Ровере, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Клементе, архиепископ Турина;;
 Джованни Колонна, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Аквиро;
 Конти, Джованни, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Витале;
 Жорже да Кошта, кардинал-епископ Альбано, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Лоренцо-ин-Лучина in commendam, архиепископ Лиссабон;
 Джованни Баттиста Орсини, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-Нуово;
 Рафаэль Сансони Риарио, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Лоренцо-ин-Дамазо, камерленго;;
 Джованни Баттиста Савелли, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Никола-ин-Карчере.

Венецианская республика 
 Маффео Герарди, O.S.B.Cam., кардинал-священник с титулярной церковью Санти-Нерео-эд-Акиллео, патриарх Венеции;
 Джованни Баттиста Дзено, кардинал-епископ Фраскати;
 Джованни Микьель, кардинал-епископ Палестрины, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Анджело-ин-Пескерия in commendam;.

Генуэзская республика 
 Антонио Джентиле Паллавичини, кардинал-священник с титулярной церковью Сант-Анастазия, епископ Оренсе;
 Паоло Фрегозо, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Анастазия, архиепископ Генуи;
 Лоренцо Чибо де Мари, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Марко, архиепископ Беневенто;.

Миланское герцогство 
 Ардичино делла Порта младший, кардинал-священник с титулярной церковью Санти-Джованни-э-Паоло, епископ Алерии;
 Джованни Джакомо Скьяффинати, кардинал-священник с титулярной церковью Санта-Чечилия, епископ Пармы;
 Асканио Мария Сфорца, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Вито-э-Модесто.

Неаполитанское королевство 
 Оливьеро Карафа, кардинал-епископ Сабины, кардинал-священник с титулярной церковью Сант-Эузебио in commendam, администратор Саламанки;
 Франческо Тодескини-Пикколомини, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Эустакьо, кардинал-протодьякон, епископ Сиены;;
 Федерико Сансеверино, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Теодоро.

Флорентийская республика 
 Джованни Медичи, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Домника.

Франция 
 Андре д’Эспине, кардинал-священник с титулярной церковью Санти-Сильвестро-э-Мартино-ай-Монти, архиепископ Бордо и Лиона (не участвовал в Конклаве);
 Пьер д’Обюссон, O.S.Io.Hieros., кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Адриано-аль-Форо (не участвовал в Конклаве);

Испания 
 Луис Хуан дель Мила, кардинал-священник с титулярной церковью Санти-Куаттро-Коронати, кардинал-протопресвитер, епископ Лериды (не участвовал в Конклаве);;
 Педро Гонсалес де Мендоса, кардинал-священник с титулярной церковью Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, архиепископ Толедо (не участвовал в Конклаве).

Ссылки 
 Conclaves of the 15th Century (1404-1492)

Литература 
 Baumgartner, Frederic. Behind locked doors. A history of the papal elections. New York : Palgrave Macmillan, 2003; 
 Burkle-Young, Francis A. Papal elections in the age of transition, 1878-1922. Lanham, MD : Lexington Books, 2000; 
 Lector, Lucius (pseud. of Joseph Guthlin). Le conclave, ouvrage orné de gravures et de plans, suivi d'un Tableau chronologique des papes et des conclaves. Paris: P. Lethielleux, 1894; 
 Piazzoni, Ambrogio. Storia delle elezioni pontificie. Casale Monferrato : Piemme, 2003. (Piemme religio); 
 Ritzler, Remigium, and Pirminum Sefrin. Hierarchia Catholica Medii et Recientoris Aevi. Volumen VII (1800-1846). Patavii : Typis et Sumptibus Domus Editorialis "Il Messaggero di S. Antonio" apud Basilicam S. Antonii, 1968, p. 3, n. 2; 
 Walsh, Michael. The conclave. A sometimes secret and occasionally bloody history of papal elections. Lanham; Chicago; New York; Toronto; Oxford: Sheed & Ward, 2003; 
 Zizola, Giancarlo. Il conclave, storia e segreti. L'elezione papale da San Pietro a Giovanni Paolo II. Rome : Newton, 1993. (Grandi Tascabali Economici, 404).

Примечания 

Александр VI